Il doppio del torneo di tennis Bell Challenge 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Elna Reinach e Nathalie Tauziat che hanno battuto in finale Linda Wild e Chanda Rubin 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Amanda Coetzer /  Mercedes Paz (primo turno)

 Elna Reinach /  Nathalie Tauziat (campionesse)
 Linda Wild /  Chanda Rubin (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 1994